Кенни Тете (; родился 9 октября 1995 года, Амстердам, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник английского клуба «Фулхэм» и сборной Нидерландов.

Клубная карьера 
Тете — воспитанник футбольной академии амстердамского «Аякса». В 2013 году он был включён в заявку дубля на участие в чемпионате. 5 августа в матче против «Телстар» он дебютировал в Эрстедивизи. 26 сентября 2014 года в поединке против «Эммена» Кенни забил свой первый гол за дублёров «Аякса». В начале 2015 года он был включён в заявку основной команды. 5 февраля в матче против АЗ Тете дебютировал в Эредивизи, заменив во втором тайме Джайро Ридевалда.

10 июля 2017 года было объявлено о переходе игрока в «Лион». 11 августа в матче против «Ренна» он дебютировал в Лиге 1. В поединке против «Бордо» Кенни забил свой первый гол за «Лион».

Международная карьера 
В 2013 году Кенни в составе юношеской сборной Нидерландов выиграл юношеский чемпионат Европы в Литве. На турнире он сыграл в матчах против команд Литвы, Португалии и Испании.

10 октября 2015 года в отборочном матче чемпионата Европы 2016 против сборной Казахстана Тете дебютировал за сборную Нидерландов.

Личная жизнь 
Кенни родился в семье выходца из Мозамбика и индийки. Его родители переехали в Амстердам, спасаясь от войны, которая шла на родине его отца. Дядя Кенни — Андре, является бойцом MMA.

Статистика выступлений 
По состоянию на 

 1 Эредивизи и Эрстедивизи, Лига 1
 2 Кубок Нидерландов, Кубок Франции, Кубок французской лиги
 3 Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fulhamfc.com
 Профиль на сайте olweb.fr

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Фулхэм»